Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2019 ist ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger sind Mike Bryan und Jack Sock.

Qualifikation 
Weil das Feld in der Qualifikation der Damen in diesem Jahr vergrößert wurde, wurde die Doppelqualifikation abgeschafft.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Herrendoppel
2019